Макгилливрей, Маги́лливрей, Маги́лливри, Маги́ллври () — фамилия. Известные носители:

 Магилливри, Джон (1886—1977) — английский футболист.
 Макгилливрэй, Дональд Джон (1935—2012) — австралийский ботаник.
 Макгилливрей, Крейг (род. 1972) — шотландский профессиональный снукерист.
 Макгилливрей, Уильям (1796—1852) — шотландский натуралист и орнитолог.
 Магилливри, Чарли (1912—1986) — шотландский футболист.

Примечания